SRO peut faire référence à :
 sous-répartiteur optique, une armoire de distribution (souvent de rue) nécessaire pour le déploiement de la fibre optique ;
 SrO, l'oxyde de strontium ou strontia ;
 Silkroad Online, un jeu en ligne massivement multi-joueurs ;
 Stéphane Ratel Organisation, un organisateur et promoteur de nombreuses courses automobiles sur circuit ;
 S.R.O., un album d'Herb Alpert et des Tijuana Brass sorti en 1966 ;
 soluté de réhydratation orale ;
 Superintendent of Range Operations ;
 s.r.o., dans les noms de compagnies tchèques et slovaques, correspond à une LLC et se lit společnost s ručením omezeným (tchèque) ou spoločnosť s ručením obmedzeným (slovaque).